Las Eubacteriales son un orden de bacterias taxonómicamente ubicadas dentro de la clase Clostridia .

Familias 
Las Eubacteriales comprende las siguientes familias: 

 "Betainaceae" Jones et al. 2019
 "Bianqueaceae" Liu et al. 2021
 "Borkfalkiaceae" Hildebrand, Pallen & Bork 2020
 Caldicoprobacteraceae Yokoyama et al. 2010
 Christensenellaceae Morotomi, Nagai & Watanabe 2012
 Clostridiaceae Pribram 1933
 Defluviitaleaceae Jabari et al. 2012
 Eubacteriaceae Ludwig et al. 2010
 "Feifaniaceae" Liu et al. 2021

 "Galloscillospiraceae" Gilroy et al. 2021
 Gottschalkiaceae Poehlein et al. 2017c
 Hungateiclostridiaceae Zhang et al. 2018b
 Lachnospiraceae Rainey 2010
 "Mageeibacillaceae" Hildebrand, Pallen & Bork 2020
 "Mogibacteriaceae" Wylensek et al. 2020
 Oscillospiraceae Peshkoff 1940
 Peptoniphilaceae Johnson et al. 2014

 Peptostreptococcaceae Ezaki 2010
 Ruminococcaceae Rainey 2010
 "Pumilibacteraceae" Afrizal et al. 2021
 Thermohalobacteraceae Spring 2021
 Tissierellaceae Wu et al. 2020
 Vallitaleaceae Quéméneur et al. 2019
 Xylanivirgaceae Liu et al. 2020
 "Yeguiaceae" Liu et al. 2021

Los siguientes géneros han sido asignado al orden de los Clostridiales, pero no se han asignado a una familia taxonómica.

Filogenia 
La taxonomía actualmente aceptada basada en la Lista de nombres procarióticos con posición en la nomenclatura (LPSN) y el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI).

Referencias 

Clostridia
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar